Мальки — название населенных пунктов:

Белоруссия 
 Мальки — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Мальки — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Украина 
 Мальки — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.